Il singolare del BMW Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Julien Boutter.

Younes El Aynaoui ha battuto in finale 6–4, 6–4  Rainer Schüttler.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
  Tommy Haas (quarti di finale)
  Thomas Johansson (primo turno)
  Jiří Novák (secondo turno)

n/a
 Younes El Aynaoui (campione) 
 Nicolás Lapentti (quarti di finale) 
 Fabrice Santoro (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2002
ATP Tour 2002